Jméno a příjmení Jan Beneš má více nositelů:

 Jan Beneš (kněz) – český římskokatolický kněz (1847–1918)
 Jan Beneš (superintendent) – český evangelický kazatel, moravský superintendent (1823–1882)
 Jan Beneš (spisovatel) – český exilový spisovatel (1936–2007)
 Jan Beneš (* 1958) – český spisovatel píšící pod uměleckým jménem Emil Hakl
 Jan Beneš (veslař) – český veslař
 Jan Beneš (fotbalista) – český fotbalista (* 1982)
 Jan Beneš (malíř) – český malíř (1873–1946)
 Jan Beneš (diskžokej) – první československý diskžokej